Major League Baseball – amerykańska liga baseballowa

 MLB – pseudonim Miłosza Biedrzyckiego
 MLB – skrót od nazwy amerykańskiej grupy muzycznej Mother Love Bone